Носирєв Євгеній Романович (1919–1989) — український гобоїст, музикознавець, педагог.
 Носирєв Іполит Васильович (1933–1999) — український вчений-мінералог, доктор геолого-мінералогічних наук, професор.

Російські прізвища